Baeta Neves é um apelido de família da língua portuguesa e pode referir-se a:

 Paulo Baeta Neves, um político brasileiro, deputado constituinte em 1946.
 Luís Filipe Baeta Neves - advogado, médico e militar brasileiro.
 Abílio Afonso Baeta Neves - cientista político brasileiro.
Baeta Neves (São Bernardo do Campo) - bairro de São Bernardo do Campo, São Paulo.

Desambiguação